Труп () — мертве тіло людини чи тварини

Труп — місто, штат Нью-Йорк
 Труп — місто, штат Пенсільванія